Открытый чемпионат Шэньчжэня — женский профессиональный международный теннисный турнир, проводимый в первые дни нового года в Шэньчжэне (Китай) на хардовых кортах. С 2013 года относится к международной серии WTA с призовым фондом 775 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 

Теннис в Шэньчжэне
Шэньчжэнь является одним из центров развития китайского женского тенниса. В 1990-е — 2000-е годы здесь прошло множество соревнований профессионального тура.

В конце 2000-х годов шэньчженский теннисный центр был реконструирован в рамках подготовки города к приёму летней Универсиады.

Сроки проведения и место в календаре
С 1999 года в соседнем Гонконге проводился крупный женский выставочный турнир, который к 2012 году несколько раз испытывал проблемы с финансированием, менял формат и, в итоге, был закрыт. Создавать новый выставочный турнир национальная федерация не захотела, а на выкуп лицензии у WTA и согласование всех деталей организации турнира ушёл лишний год.

Помимо гонконгского турнира, с 2009 года, китайская федерация создала в этот период и несколько соревнований профессионального статуса: параллельно первым двум неделям календаря WTA были созданы турниры в Цюаньчжоу и Пинго с призовым фондом в 50 и 25 000 долларов соответственно. Когда факт проведения шэньчжэньского турнира был официально утверждён, турнир в провинции Фуцзянь был сдвинут на неделю вперёд, а соревнование в Гуанси-Чжуанском автономном районе отменено.

Появление турнира в Китае позволило календарю WTA обновить несколько внутренних рекордов: впервые с 1995 года на дебютной неделе был проведён турнир не в Австралазии (в предыдущий раз в это время было сыграно соревнование в Джакарте) и впервые с момента проведения Australian Open в январе на первой подготовительной к нему неделе было проведено сразу три турнира. Попутно федерация создала третье своё соревнование в календаре WTA; больше турниров проводили только национальные федерации Австралии и США.

История турнира
Первой сеянной и победительницей дебютного турнира в одиночном разряде была сильнейшая китайская теннисистка того времени Ли На.

На втором призе в рамках одиночного турнира был разыгран второй в истории китайский мононациональный финал в истории WTA.

Финалы турниров

См. также 
 Hong Kong Tennis Classic

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 

 Архив результатов на сайте ITF